Familia Mureșenilor din Brașov a avut însemnați oameni de cultură:

 Iacob Mureșianu (1812 - 1887), pedagog, publicist, filosof și teolog
 Aurel Mureșianu (1847 - 1909), ziarist și om politic, fiul lui Iacob Mureșianu
 Aurel A. Mureșianu (1889 - 1950), istoric și publicist, fiul lui Aurel Mureșianu
 Andrei Mureșianu (1816 - 1863), poet, profesor, publicist
 Iacob I. Mureșianu (1857 - 1917), compozitor

Vezi și 
 Mureșianu (Mureșanu), Mureșeanu (Mureșeanu), Mureșian (Mureșan), Mureșean (Mureșean)
Familii românești
Familii din Transilvania